Серге́й Петро́вич Дья́ков:
 Дьяков, Сергей Петрович (1925—1954) — советский учёный-физик.
 Дьяков, Сергей Петрович — мэр города Березники.